Gronbach ist ein Gewässername:
 Gronbach (Murr), rechter Zufluss der Murr bei Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gronbach (Speltach), linker Zufluss der Speltach nach Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gronbach (Wöllabach), rechter Zufluss vom Striedenkopf des Wöllabachs (zur Möll) an der Steinwandalm, Gemeinde Stall, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Gronbach ist ein Familienname:
 Eva Gronbach (* 1971), deutsche Modedesignerin
 Thomas Gronbach (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Thomas Müller-Gronbach (* 1960), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Gronbach ist Teil des Namens eines Unternehmens:
 Wilhelm Gronbach, Unternehmen der Oberflächentechnik für Metalle

Siehe auch:
 Grönbach
 Grunbach
 Kronbach